Tanquensi – abitanti di Tanque d'Arca
Tanquensi – abitanti di Tanque do Piauí